Сябар () (до серпня 2005 року — Білоруська пивоварна компанія) — білоруська пивоварна компанія. Була заснована у лютому 2004 року компанією Detroit-Belarus Brewing Company LLC (DBB Company), створеної за участю американської інвестиційної групи Detroit Investment Ltd. та Міжнародної фінансової корпорації, і «ВАТ Дєдново» (Бобруйськ Могильовської обл., Білорусь).
DBB Company належить понад 75 % акцій, а Дєдново — понад як 20 %. Статутний фонд підприємства становить 18 млрд білоруських рублів (близько $8,2 млн). Потужності підприємства становлять 12 млн дал на рік (після реконструкції).

З грудня 2007 року входить до складу пивоварного холдингу Heineken N.V. По результатах 2008 року частка компанії на ринку пива Білорусі сягнула 13,2 %.

Асортимент продукції

ТМ «Бобров» 
 «Бобров Светлое». Алк.об. — не менше 4,5 %; густина — 11 %;
 «Бобров Классическое». Алк.об. — не менше 5,7 %; густина — 13 %;
 «Бобров Крепкое». Алк.об. — не менше 6,8 %; густина — 15 %;
 «Бобров ICE». Алк.об. — не менше 4,7 %; густина — 11 %;
 «Бобров Premium Lite». Алк.об. — не менше 4,5 %; густина — 11 %;

ТМ «Сябар» 
 «Сябар Светлае»;
 «Сябар Самабытнае»;

Ліцензійні сорти 
 «Доктор Дизель»;
 «Gösser»;

Квас 
 «Квас Хатні Лагодны»;
 «Квас Хатні Спраўны»;

Посилання 
 Офіційний сайт ТМ «Бобров»

Пиво та броварні Білорусі
Торгові марки Heineken
Підприємства Бобруйська
Підприємства, засновані 1976